Kombinace písmen O, R a P může mít více významů:

 obec s rozšířenou působností – jejich obecní úřady jsou mezičlánkem přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a ostatními obecními úřady
 redox potenciál – míra schopnosti redox systému převést jednoho z reakčních partnerů do oxidovaného stavu
 Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – předpona názvu lodi Polského námořnictva